Tendo steht für:

 Tendō, Stadt in der Präfektur Yamagata, Japan
 Tendō (Han), Lehen in der Edo-Zeit
 TenDo (Computerspiel), Mah-Jongg-Computerspiele (ab 1994)
 Tendo Ryu, ein Aikido-Stil, siehe Kenji Shimizu (Kampfsportler)
 Tendo, lateinische Bezeichnung für Sehne (Anatomie)